A 2009. évi, sorrendben 5. GP2-es szezon május 9-én vette kezdetét és szeptember 20-ig tartott. Ezalatt tíz helyszínen húsz futamot rendeztek.

Az összetett értékelést végül a német Nico Hülkenberg nyerte, aki már a monzai sprintfutamon bebiztosította bajnoki címét. Ez az első év a GP2-ben, amikor nem az utolsó nagydíjon dőlt el a cím sorsa. Második helyen az orosz Vitalij Petrov, a harmadikon pedig a brazil Lucas di Grassi zárta az évet. A csapatok bajnokságát immár harmadik alkalommal az ART Grand Prix nyerte.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A világbajnokság végeredménye

Versenyző

Konstruktőr

Források

Külső hivatkozások 

 A bajnokság hivatalos honlapja

GP2 szezonok
Gp2